Wives pode ser:

Army Wives
Husbands and Wives
The Stepford Wives
The First Wives Club
The Stepford Wives (2004)
The Merry Wives of Windsor

Desambiguação